Picknick bezeichnet:

 Picknick, eine Mahlzeit, die im Freien eingenommen wird
 Picknick (Film), US-amerikanisches Melodram von Joshua Logan (1955)

Siehe auch:
 Picknick am Valentinstag, australischer Spielfilm von Peter Weir (1975)
 Picknick am Wegesrand, Science-Fiction-Roman von Arkadi und Boris Strugazki (1971)
 Paneuropäisches Picknick, Friedensdemonstration (1989)
 Gaststätte „pick-nick“, ehemalige Selbstbedienungsgaststätte in Dresden
 Picnic